Архангельский — посёлок в Болховском районе Орловской области. Входит в состав Новосинецкого сельского поселения. Население —  чел. ().

География 
Посёлок находится в северной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности. Расположен на берегу реки Снытка рядом с посёлком Новая Жизнь.

Географическое положение: в 12 километрах к югу от районного центра — города Болхов, в 41 километре к северу от областного центра — города Орёл и в 288 километрах от столицы — Москвы.

Часовой пояс

Климат близок к умеренно-холодному, количество осадков является значительным, с осадками даже в засушливый месяц. Среднегодовая норма осадков — 627 мм. Среднегодовая температура воздуха в Болховском районе — 5,1 ° C.

Население 
Проживают (на 2017—2018 гг.) 19 жителей, 6 чел. — до 7 лет, 1 чел. — от 7 до 18 лет, 3 чел. — от 18 до 30 лет, 5 чел. — от 30 до 50 лет, 1 чел. — от 50 до 60 лет и 3 чел. — старше 60 лет.

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляют 38,5 % (5 чел.), а женщины — 61,5 % (8 чел.).

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Болховского района